Stoßdorf ist der Name

 eines Ortsteils der Stadt Hennef im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, Stoßdorf
 eines devastierten Ortes bei Luckau im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg, Stoßdorf (Luckau)